Don Siegel (Chicago, 1912 - Nipomo, Califòrnia, 1991), director i productor de cinema.
 Jason Jordan Siegel, conegut com a Jason Segel (1980, Los Angeles), actor nord-americà de cinema.
 Jerry Siegel, conegut com a Joe Carter (1914 – 1996), co-creador de Superman.